Landesburg steht für
 die Burg eines Landesherrn, der sie als militärischen und verwaltungstechnischen Stützpunkt nutzte, siehe Landesburg
 Landesburg, Krainer Landhaus, Ljubljana

Landesburg ist Namensbestandteil folgender Burgen:
 Landesburg Lechenich
 Kurkölnische Landesburg Zülpich
 Burg Münstereifel

Siehe auch
 Landsburg